

Személyek
 Gerhard von Scharnhorst porosz tábornok

Hadihajók
 SMS Scharnhorst első világháborús páncélos cirkáló
 Scharnhorst második világháborús csatacirkáló